C10H13N5O4 – formula molecolare dell'azidotimidina
C10H13N5O4 – formula molecolare dell'adenosina
C10H13N5O4 – formula molecolare della deossiguanosina
C10H13N5O4 – formula molecolare della vidarabina

Formule molecolari